Соревнования по борьбе самбо проводились на летних Универсиадах один раз — в 2013 году.

Призёры соревнований 

Самбо на летней Универсиаде 2013

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Sambo - FISU
  (статистика по Универсиадам 1959-2019; на стр. 174 — главка «Sambo», «Самбо», в т.ч. с медалистами всех соревнований по этому виду спорта на Универсиадах)
 Международная федерация самбо (FIAS)